Отто Фердинанд Юлиус Клёппель (; 10 октября 1873, Кёльн — 23 января 1942, Гданьск) — немецкий архитектор, профессор.

Биография 
11 ноября 1933 года Отто Клёппель был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Работы 
 Friderizianisches Barock. 1908.
 Westpreußischer Architekten- und Ingenieur-Verein (Hrsg.): Danzig und seine Bauten. W. Ernst & Sohn, Berlin 1908. (соавтор)
 Danzig am Scheidewege (1628—1928). Stilke, Danzig 1928.
 Die Marienkirche in Danzig und das Hüttengeheimnis vom Gerechten Steinmetzengrund. Kafemann, Danzig 1935.
 Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner großen Geschichte. Kafemann, Danzig 1937.

Литература 
 Górska-Karpińska, Marzena: Grand Hotel Sopot, Oficyna Wydawnicza MH Warszawa 2005, 134 s.

Примечания

Ссылки 
 

Архитекторы Германии
Архитекторы XX века